Die 10. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  10. Division (Deutsches Kaiserreich)
  10. Reserve-Division (Deutsches Kaiserreich)
  10. Landwehr-Division (Deutsches Kaiserreich)
  10. Ersatz-Division (Deutsches Kaiserreich)
  219. Infanterie-Division (10. Königlich Sächsische)
  10. Königlich Bayerische Division
  10. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  10. Luftwaffen-Felddivision
  10e division d’infanterie
  10e division d’'infanterie coloniale
  10ª Divisione fanteria “Piave”
  10. Division (Japanisches Kaiserreich), Verband des Kaiserlich Japanischen Heeres
  10. Division (Japan) der japanischen Bodenselbstverteidigungsstreitkräfte
  10. Infanteriedivision (Osmanisches Reich)
  10. Kaukasische Infanteriedivision, Verband der Osmanischen Armee
  10. Infanteriedivision, Verband der k.u.k. Armee
  10. Infanteriedivision (Russisches Kaiserreich)
  10. Schützendivision (Sowjetunion)
  10. Motorisierte Schützendivision (Sowjetunion)
  10th Mountain Division (Vereinigte Staaten) der US-Armee
  10th Indian Division, eine indische Division Britisch-Indiens, die im Ersten Weltkrieg kämpfte
  10th Indian Infantry Division, eine indische Division, die 1941 in Britisch-Indien aufgestellt und 1947 aufgelöst wurde
  10. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee
  Gebirgsdivision 10 der Schweizer Armee

Fallschirmjäger- und Luftlande-Verbände 
  10. Fallschirmjäger-Division (Wehrmacht)

Kavallerie-Verbände 
  10. Kavalleriedivision der k.u.k. Armee
  10. Kavalleriedivision (Russisches Kaiserreich)
  10. Kavalleriedivision (Sowjetunion)

Gepanzerte Verbände 
  10. Panzergrenadier-Division der Wehrmacht, siehe 10. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  10. Panzergrenadier-Division der Bundeswehr, siehe 10. Panzerdivision (Bundeswehr)

Verbände Luftstreitkräfte 
  10. Flieger-Division (Wehrmacht)
  10. Luft-Division (Japanisches Kaiserreich)

Sonstige Verbände 
  10. Flak-Division (Wehrmacht)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern